Apamea infuscata är en fjärilsart som beskrevs av Leo Schwingenschuss 1924. Apamea infuscata ingår i släktet Apamea och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
infuscata